Корнинский карьер () — промышленное предприятие в посёлке городского типа Корнин Житомирской области.

История 
Добыча камня в окрестностях Корнина имела место уже в конце XIX века, ещё до создания карьера.

1937 - 1991 
Корнинский карьер был создан после проведения геологической разведки месторождения гранита в соответствии со вторым пятилетним планом развития народного хозяйства СССР и начал работу в 1937 году.

В ходе Великой Отечественной войны и немецкой оккупации (с 14 августа 1941 - до 25 декабря 1943) карьер временно не функционировал.

После окончания боевых действий в связи с большими объёмами ремонтно-восстановительных и строительных работ потребность в строительных материалах увеличилась, и карьер возобновил работу.

В дальнейшем, развитию предприятия способствовало строительство в 1960е годы железнодорожной ветки к Корнину от линии Житомир — Фастов. География поставок была расширена, гранит из Корнинского карьера использовали при строительстве в Киеве, Минске, Москве и Ленинграде.

В 1972 году крупнейшими потребителями продукции карьера являлись автомобильный завод в Тольятти (для которого было изготовлено 1962 м² тёсаного гранита) и строящийся Камский автомобильный завод (для которого было изготовлено 370 м² полированных гранитных плит).

В 1975 году карьер произвёл 900 м³ гранитных блоков и досрочно выполнил годовой производственный план.

После 1991 
В марте 1995 года Верховная Рада Украины внесла Корнинский карьер в перечень предприятий, приватизация которых запрещена в связи с их общегосударственным значением.

В августе 1997 года карьер был включён в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

В дальнейшем, государственное предприятие было преобразовано в закрытое акционерное общество.

Современное состояние 
Карьер производит нерудные строительные материалы: необработанные гранитные блоки, гранитные плиты, брусчатку, бордюрный камень.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Корнинский гранитный карьер // сайт "Карьеры Украины"

Предприятия Житомирской области
Карьеры Украины